ON sau On poate fi:

 On, literă a alfabetului chirilic
 Our Airline, codul IATA al acestei companii aeriene

Legături externe 
 
  „ON” la acronymfinder.com